

Regno Unito
Coniston, villaggio nella contea di Cumbria
Coniston, villaggio nella contea di East Riding of Yorkshire
Coniston Cold, villaggio nella contea di North Yorkshire
Coniston Fells, un gruppo di colline e montagne all'interno delle Furness Fells, nel Lake District
Coniston Old Man, la montagna più alta delle Coniston Fells
Coniston Water, lago del Lake District
Coniston Limestone, formazione di rocce sedimentarie

Australia
Coniston, una cattle station
Coniston,  sobborgo di Wollongong
Coniston, città nella Derwent Valley

Canada
Coniston, città dell'Ontario

Stati Uniti
Coniston, città della California